Вовиллер — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Вовиллер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Вовиллер — коммуна во Франции, департамент Сомма